Список динозавров, ископаемые остатки которых были найдены в Австралии и Антарктиде.

Список австралийских и антарктических динозавров 

 {| class="sortable wikitable"
! Название !! Период !! Обитание!! Питание!! Примечание
|-
| Antarctopelta|| Меловой || Антарктида|| растительноядный || —
|-style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Atlascopcosaurus|| Меловой || Австралия || растительноядный || —
|-
| Australovenator|| Меловой || Австралия || хищник || —
|-
| Austrosaurus|| Меловой || Австралия || растительноядный || —
|-
| Cryolophosaurus|| Юрский  || Антарктида|| хищник || —
|-
| Diamantinasaurus|| Меловой || Австралия || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Fulgurotherium|| Меловой || Австралия || растительноядный || —
|-
| Glacialisaurus||Юрский|| Антарктида|| всеядный || —
|-
| Kakuru|| Меловой || Австралия || всеядный || —
|-
| Leaellynasaura|| Меловой || Австралия || растительноядный || —
|-
| Minmi|| Меловой || Австралия || растительноядный || Два хороших образца
|-
| Muttaburrasaurus|| Меловой || Австралия || растительноядный || —
|-
| Ozraptor|| Юрский || Австралия || хищник || —
|-
| Qantassaurus|| Меловой || Австралия || растительноядный || —
|-
| Rapator|| Меловой || Австралия || хищник || —
|-
| Rhoetosaurus|| Юрский || Австралия || растительноядный || —
|-
| Serendipaceratops|| Меловой || Австралия|| растительноядный || —
|-
| Timimus|| Меловой || Австралия || всеядный || —
|-
| Trinisaura|| Меловой || Антарктида|| растительноядный || —
|- style = "background-color: #b8bbb7; color:#ffe"
|  Walgettosuchus|| Меловой || Австралия || хищник || —
|-
| Wintonotitan wattsi|| Меловой || Австралия || растительноядный || —
|}
 
Agrosaurus является nomen dubium или младшим синонимом Thecodontosaurus.

Ключ 
 {| class="sortable wikitable"
|-
|-style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Nomen dubium
|-
|-style = "background-color: #b8bbb7; color:#ffe" 
| Invalid
|-
|-style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe" 
| Nomen nudum
|}

Периодизация 
Время существования динозавров из списка, приведенного выше. Время измеряется в млн лет назад, вдоль Х-оси.

Критерии включения
Должны входить в Список динозавров.
Останки должны быть найдены в Австралии и Антарктиде.

Примечания 

Списки:Палеонтология
†
Списки динозавров по массиву суши